Cretophasmomima melanogramma — древнейший ископаемый вид палочников из рода Cretophasmomima (надсемейство Susumanioidea). Китай, Внутренняя Монголия (Liutiaogou Village, уезд Нинчэн). Обнаружен в раннемеловых отложениях (формация Исянь, около 126 млн лет).

Описание 
Среднего размера палочник, длина тела 49,2 мм, ширина 5,6 мм. Длина передних крыльев 38,6 мм, ширина 9,1 мм.
Вид был впервые описан в 2014 году в статье группы китайских (Maomin Wang, Yingying Cui, Dong Ren), французских (Olivier Bethoux) и немецких (Sven Bradler) энтомологов. Название таксона C. melanogramma происходит от греческих слов melano (чёрный) и gramme (линия). Вид предположительно филогенетически корневой для всего отряда палочники. Таксон  вместе с видами ,  (Магадан), ,  (Бурятия) образует род .

Примечания

Литература 
 Gorochov, A. V. 1988: On the classification of fossil orthopterans of the superfamily Phasmomimoidea (Orthoptera) with a description of new taxa [in Russian]. Trudy Zoologičeskogo Instituta Akademii nauk SSSR, 178: 32—44.
 Tilgner, E. 2001: The fossil record of Phasmida (Insecta: Neoptera). Insect Systematics and Evolution, 31: 473—480.

Ссылки 
 Live reconstruction of Cretophasmomima melanogramma.  eol.org
 †Cretophasmomima melanogramma Wang et al. 2014.  paleobiodb.org

†
Фоссилии, описанные в 2014 году
Вымершие насекомые
Насекомые мелового периода
Фоссилии из меловых отложений Китая